El Torneig del Pacífic 2022, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 500 de la WTA. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de setembre de 2022a l'Ariake Coliseum de Tòquio, Japó.

La tennista russa Liudmila Samsonova va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
WTA Tour 2022
2022 a Àsia